Vollständiger Medaillenspiegel der Asienspiele 2006, welche vom 1. bis 15. Dezember 2006 in Doha stattfanden. Bei identischer Medaillenbilanz sind die Länder auf dem gleichen Rang geführt und alphabetisch geordnet.

Medaillenspiegel
2006